Cure for Pain () — второй студийный альбом американской рок-группы Morphine, вышедший в 1993 году.

В 2014 году альбом занял 8-ую позицию в рейтинге «10 самых недооценённых альбомов альтернативного рока 90-х». В поддержку альбома в 1994 году Morphine выступили на фестивале Pinkpop.

Композиции «Sheila», «Let’s Take A Trip Together», «In Spite of Me», «Mary, Won’t You Call My Name» звучат в независимом фильме «Раскрепощение». «Buena» звучит в фильме «Нечего терять» и в первом сезоне Клана Сопрано.

На момент 1995 года альбом был продан в количестве 300 000 экземпляров по всему миру

Список композиций

Участники записи 
 Марк Сэндман — вокал, 2-струнный слайд-бас, орган
  — баритоновый саксофон, теноровый саксофон, бэк-вокал
 Жером Дюпри — ударные
 Билли Конвэй — ударные (треки 8, 9, 11)
 Джимми Райан — мандолина (трек 7)
 Кен Винокур — перкуссия (трек 13)

Примечания

Ссылки 

Альбомы Rykodisc
Альбомы на английском языке
Альбомы США
Альбомы альтернативного рока